Кихорна () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Гвадаррама. Занимает площадь 25 км². Население — 2850 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Мадрида